«День молодёжи» — национальный праздник молодых людей страны, который отмечается в Республике Беларусь каждый год, в последнее воскресенье июня.

7 февраля 1958 году в Советском Союзе, в состав которого входила Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР), Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении Дня советской молодёжи» был учреждён «День советской молодёжи», который отмечался в последнее воскресенье июня. В этот день и началась история «Дня молодёжи».

26 марта 1998 года Президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко подписал Указ № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь», который предписывал отмечать «День молодёжи» в Белоруссии ежегодно в последнее воскресенье июня.

В этот день по всей Белоруссии проходят различные праздничные события и мероприятия. Традиционно поздравления молодым людям направляют чиновники самых высоких рангов.

Свой праздник отмечает и молодёжь Украины.

В Российской Федерации после распада Союза Советских Социалистических Республик «День молодёжи» был перенесён Президентом России Борисом Николаевичем Ельциным на 27 июня, хотя в некоторых городах, основные праздничные торжества проходят «по старинке» в последнее воскресенье июня, одновременно с Белоруссией и Украиной.

См. также 
 День молодёжи

Примечания

Ссылки 
 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ № 157 от 26.03.1998 года «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь»

Праздники июня
Молодёжь Белоруссии
Дни молодёжи